Das Dameneinzel der Australasian Championships 1925 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Sylvia Lance Harper. Das Finale gewann Daphne Akhurst mit 1:6, 8:6 und 6:4 gegen Esna Boyd. Für Akhurst war es der erste Finalsieg bei den Australasian Championships, wohingegen Boyd ihre vierte Finalniederlage in Folge hinnehmen musste.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1925